Ilmen peut désigner :
 les monts Ilmen, montagnes du sud de l'Oural en Russie ;
 le lac Ilmen, lac de l'oblast de Novgorod en Russie ;
 le lac Ilmen, lac de l'oblast de Tcheliabinsk en Russie ;
 les Slaves ilmènes, peuple slave d'Europe.